Fußball-Bundesliga 1991/1992 vanns av Stuttgart före Borussia Dortmund och Eintracht Frankfurt. 

Detta var den första säsongen för en Bundesliga-säsong där lag från ett enat Tyskland deltog då det gamla Östtyskland fick representanter i form av Hansa Rostock och Dynamo Dresden. Serien bestod för första gången av hela 20 lag, något som dock var en engångsföreteelse.

Inför den sista omgången hade tre lag chansen att bli mästare: Frankfurt, Stuttgart och Dortmund som alla stod på 50 inspelade poäng. Dock hade serieledande Frankfurt en liten fördel då man ståtade med en överlägsen målskillnad. Men laget fick oväntat problem borta mot nedflyttningshotade Hansa Rostock som tog ledningen med 1–0 och hade 1–1 med bara minuter kvar. När Stefan Böger dessutom gjorde 2–1 för Rostock i matchminut 89 och Guido Buchwald nästan samtidigt avgjorde till 2–1 för sitt Stuttgart mot Bayer Leverkusen var seriesegern för Stuttgart klar.

Poängtabell

Anmärkningslista

Källor

Noter 

1991 i Tyskland
1992 i Tyskland
Fotbollssäsongen 1991/1992
1991/1992